Świnia (Sus) – rodzaj ssaka z podrodziny świń (Suinae) w obrębie rodziny świniowatych (Suidae).

Zasięg występowania  
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Eurazji.

Morfologia  
Długość ciała 80–200 cm, długość ogona 15–40 cm, wysokość w kłębie 30–110 cm; masa ciała 20–320 kg.

Systematyka

Etymologia 
 Sus: , suis „świnia”, od  sus „świnia, wieprz”.
 Porcus: łac. porcus „wieprz”. Gatunek typowy: Porcus vulgaris  (= Sus domesticus ).
 Capriscus: gr. καπρίσκος kapriskos „mały dzik”, od κάπρος kapros „dzik”; przyrostek zdrabniający -ισκος -iskos. Gatunek typowy: Sus papuensis  (= Sus scrofa ); młodszy homonim Capriscus  (Actinopterygii).
 Centuriosus: zbitka wyrazowa nazw rodzajów: Centurio  (starzec) oraz rodzaj Sus  (świnia). Gatunek typowy: Sus pliciceps  (= Sus scrofa ).
 Gyrosus: gr. γυρoς gyros „okrągły”; rodzaj Sus . Gatunek typowy: Sus (Gyrosus) pliciceps  (= Sus scrofa ).
 Ptychochoerus: gr. πτυξ ptux, πτυχος ptukhos „fałda”; χοιρος choiros „wieprz”. Nowa nazwa dla rodzaju Centuriosus .
 Eusus:  eu „dobry, typowy”; συς sus „świnia, wieprz”. Gatunek typowy: Sus barbatus .
 Scrofa: epitet gatunkowy Sus scrofa ; łac. scrofa „locha, maciora”. Gatunek typowy: Sus domesticus .
 Euhys: gr. ευ eu „dobry, typowy”; ύς us „świnia”. Gatunek typowy: Sus barbatus .
 Aulacochoerus: gr. αυλαξ aulax, αυλακος aulakos „bruzda, wyżłobienie”; χοιρος choiros „wieprz”. Gatunek typowy: Sus vittatus  (= Sus scrofa ).
 Dasychoerus: gr. δασυς dasus „włochaty, kudłaty”; χοιρος choiros „wieprz”. Gatunek typowy: Sus verrucosus .
 Annamisus: Annam (obecnie Wietnam); rodzaj Sus  (świnia). Gatunek typowy: nie podany.
 Nesosus: gr. νησος nēsos „wyspa”; rodzaj Sus  (świnia). Gatunek typowy: nie podany, Heude wymienił kilka gatunków nie określając gatunku typowego: Sus calamianensis  (= Sus ahoenobarbus ); Sus barbatus ; †Sus bucculentus ; Sus celebensis ; Sus vittatus ; Sus verrucosus .
 Sinisus: nowołac. Sina „Chiny”; rodzaj Sus  (świnia). Gatunek typowy: nie podany, najprawdopodobniej oparty na chińskiej populacji Sus scrofa.
 Rhinosus: gr. ῥις rhis, ῥινος rhinos „nos”; rodzaj Sus  (świnia). Gatunek typowy: Sus calamianensis  (= Sus barbatus ahoenobarbus ).
 Verrusus:  „brodawka”; rodzaj Sus  (świnia). Gatunek typowy: nie podany.
 Microsus: gr. μικρος mikros „mały”; rodzaj Sus  (świnia). Gatunek typowy: nie podany, Heude wymienił kilka gatunków nie określając gatunku typowego: Microsus macassaricus  (= Sus celebensis ); Microsus maritimus  (= Sus celebensis ); Microsus floresianus  (= Sus celebensis ).
 Vittatus: łac. vittatus „pasmowy, wstęgowy”, od vitta „pasmo, wstęga”. 
 Taenisus: gr. ταινια tainia „wstęga, pasmo”; rodzaj Sus  (świnia). Gatunek typowy: Sus calamianensis  (= Sus ahoenobarbus ).
 Indisus: łac. Indicus „indyjski”, od India „Indie”; rodzaj Sus  (świnia). Gatunek typowy: Sus scrofoides  (= Sus scrofa ).
 Caprisculus: rodzaj Capriscus ; łac. przyrostek zdrabniający -iscus. Nowa nazwa dla Capriscus .

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące występujące współcześnie gatunki:
 Sus cebifrons  – świnia wisajska
 Sus philippensis  – świnia filipińska
 Sus oliveri  – świnia samotna
 Sus ahoenobarbus  – świnia palawańska
 Sus barbatus  – świnia brodata
 Sus verrucosus  – świnia brodawkowata
 Sus celebensis  – świnia celebeska
 Sus scrofa  – dzik euroazjatycki
 Sus domesticus  – świnia domowa – gatunek udomowiony.

Opisano również szereg gatunków wymarłych:
 Sus adolescens  (Azja; miocen).
 Sus advena  (Azja).
 Sus apscheronicus  (Azja; plejstocen).
 Sus bakeri  (Azja; plejstocen).
 Sus bijiashanensis  (Azja; czwartorzęd).
 Sus brachygnathus  (Azja; plejstocen).
 Sus gadarensis  (Azja; plejstocen).
 Sus hysudricus  (Azja; plejstocen).
 Sus jiaoshanensis  (Azja; plejstocen).
 Sus karnuliensis  (Azja; plejstocen).
 Sus lydekkeri  (Azja; plejstocen).
 Sus macrognathus  (Azja; plejstocen).
 Sus namadicus  (Azja; plejstocen).
 Sus natrunensis  (Afryka; miocen–pliocen).
 Sus peregrinus  (Azja; pliocen).
 Sus praecox  (Azja; miocen).
 Sus sondaari  (Europa; plejstocen).
 Sus stremmi  (Azja; pliocen–plejstocen).
 Sus subtriquetra  (Azja; plejstocen).
 Sus tamanensis  (Azja; pliocen).
 Sus tatroti  (Azja).

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
  

Świniowate